En zoologie, Ahaetulla désigne plusieurs taxons de serpents :

 l'espèce Leptophis ahaetulla présente en Amérique du Sud et Amérique Centrale ;
 le genre Ahaetulla, présent en Asie, ainsi que les espèces associées :
 Ahaetulla dispar,
 Ahaetulla fasciolata,
 Ahaetulla fronticincta,
 Ahaetulla mycterizans,
 Ahaetulla nasuta,
 Ahaetulla perroteti,
 Ahaetulla prasina,
 Ahaetulla pulverulenta.

Par ailleurs, Caryospora ahaetullae est un protozoaire parasite mis en évidence chez Ahaetulla nasuta.

Référence